Асен Агов може да се отнася за:

 Асен Агов – род.8 ноември 1948 г., български политик.
 Асен Агов (авиатор) – български авиатор, командир на Въздухоплавателна дружина към железопътните и пионерни части на армията от 04.1920 до 06.1923 година.